Джей-лига 2008 Дивизион 1 — 16-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 8 марта и завершился 6 декабря 2008 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Санфречче Хиросима», «Ванфоре Кофу» и «Иокогама». Их заменили «Консадоле Саппоро» и «Токио Верди», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2007, а также «Киото Санга», победивший «Санфречче Хиросиму» в стыковых матчах.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2008
Спорт в Японии в 2008 году